Trzynaście duchów (film 1960)
 Trzynaście duchów (film 2001)